Charles Leesman (né en 1987), joueur de baseball américain
 Émile Lesmann (1891-1914), footballeur français
 Germán Lesman (né en 1990), joueur de football argentin
 Robert Lesman (né en 1950), dirigeant du football belge